Apparato genitale, negli animali superiori
 Apparato riproduttore degli insetti, negli insetti
 in botanica, Androceo, Gineceo e Ginostemio